Anthony Newley – attore e cantautore inglese
 Brad Newley – cestista australiano